Der Leopard steht für:

 Der Leopard (Roman), Roman von Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Original Il Gattopardo von 1958
 Der Leopard (1918), österreich-ungarischer Stummfilm von Alfréd Deésy von 1918
 Der Leopard (1963), italienisch-französischer Spielfilm von Luchino Visconti von 1963